Заубер C15 е болид от Формула 1 с който отбора на Заубер участва за сезон 1996. То е пилотирано от Хайнц-Харалд Френтцен и Джони Хърбърт преминавайки от Бенетон.

След чудесна 1995 година с която отборът завърши на 7-а позиция при конструкторите благодарение на V8 двигатели на Форд, 1996 се оказа разочорование поради работата с новите Форд Зайтек-R V10. Поради тези проблеми тимът завърши със 11 точки, макар голямата разлика между двигателя от миналия сезон.

След края на 1996 Хърбърт остана за следващия сезон в тима докато Френтцен се присъедени в екипа на Уилямс които са и световни шампиони при пилотите и при конструкторите. Най-добрите резултати са 3-то и 4-то място в Монако, 4-то в Испания и 6-о в Япония.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1